Ziegler bezeichnet

 einen handwerklichen Beruf, siehe Ziegelei
 einen Familiennamen, siehe Ziegler (Familienname)
 Ziegler und Klipphausen (Adelsgeschlecht), Name eines aus der Markgrafschaft Meißen stammenden Adelsgeschlechts
Unternehmen
 Architekten Von Ziegler und Balmer
 Ziegler (Feuerwehrbedarf), deutscher Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstungen
 Ziegler (Teppichmanufaktur), englisch-persisch (19. und Anfang 20. Jh.) 
 Ziegler Druck- und Verlags-AG, Schweizer Zeitungsverlag und -druckerei
 J. F. Ziegler KG Druckerei und Verlag, deutscher Verlag
 J. A. C. Ziegler, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen
 Ziegler Papier, Schweizer Papierhersteller
Geografisches
 Ziegler (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Ziegler (Bad Wurzach), Einzelhof im Stadtteil Arnach von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ziegler (Burggen), Ortsteil der Gemeinde Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ziegler (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ziegler (Pliening), Ortsteil der Gemeinde Pliening, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Ziegler (Sontheim), Ortsteil der Gemeinde Sontheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Ziegler (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Ziegler Point, Landspitze im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Die Ziegler
 Ziegeler
 Zickler
 Ziegler House
 Ziegler-Natta-Verfahren 
 Ziegler-Hafner-Synthese
 Karl-Ziegler-Preis
 Methode von Ziegler und Nichols, siehe Faustformelverfahren (Automatisierungstechnik)
 Ziegler-Ruggli-Verdünnungsprinzip
 Clara-Ziegler-Stiftung